Zkratka FSM má více významů:

 FSM (automobil) – Fabryka Samochodów Małolitrażowych, polská automobilka působící v letech 1971 – 1992
 finite state machine (Konečný automat) – teoretický výpočetní model
 Flying Spaghetti Monster, Létající špagetové monstrum
 Federativní státy Mikronésie